Middlemarch ist:
 der Name einer Ortschaft in Neuseeland, siehe Middlemarch (Neuseeland)
 ein Roman des viktorianischen Zeitalters, siehe Middlemarch (Roman)
 eine britische Fernsehserie, siehe Middlemarch (Fernsehserie)